Нижче наведено список головних тренерів НФК "Спартак":

Перелік тренерів

Посилання 

Спартак (Івано-Франківськ)
Списки футболістів